Ryan Hughes (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1989, il commence sa carrière avec l'Université Cornell de l'ECAC. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1990 dans la Ligue nationale de hockey par les Nordiques de Québec en , en . Il passe professionnel avec les Aces de Cornwall dans la Ligue américaine de hockey en 1993.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1986-1987 ||Sélects de West Island ||QAAA ||14 ||14 ||18 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1987-1988 ||Lions du lac Saint-Louis ||QAAA ||36 ||19 ||32 ||51 ||51 ||2 ||1 ||0 ||1 ||-
|-
|1988-1989 ||Lions du lac Saint-Louis ||QAAA ||42 ||25 ||62 ||87 ||48 ||3 ||1 ||4 ||5 ||6
|- 
|1988-1989 || Équipe Canada || International ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Université Cornell || NCAA ||28 ||7 ||16 ||23 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 || Université Cornell || NCAA ||32 ||18 ||34 ||52 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Université Cornell || NCAA ||27 ||8 ||13 ||21 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1992-1993 || Université Cornell || NCAA ||26 ||8 ||14 ||22 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1993-1994 || Aces de Cornwall || LAH ||54 ||17 ||12 ||29 ||24 ||13 ||2 ||4 ||6 ||6
|- 
|1994-1995 || Aces de Cornwall || LAH ||72 ||15 ||24 ||39 ||48 ||14 ||0 ||7 ||7 ||10
|-
|1995-1996 || Bruins de Providence || LAH ||78 ||22 ||52 ||74 ||89 ||4 ||1 ||2 ||3 ||20
|- 
|1995-1996 || Bruins de Boston || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1996-1997 || Wolves de Chicago || LIH ||14 ||2 ||6 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Rafales de Québec || LIH ||30 ||2 ||3 ||5 ||24 ||8 ||1 ||1 ||2 ||4

| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Internationales 

|1992 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en janvier 1972
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Rafales de Québec
Attaquant de hockey sur glace